Nicheli – cognome italiano
 Guido Nicheli – attore e comico italiano